Toponíms:
 Sandy (Oregon), població a l'estat d'Oregon (EUA)
 Sandy (Pennsilvània), concentració de població designada pel cens a l'estat de Pennsilvània (EUA)
 Sandy (Utah), població a l'estat de Utah (EUA)
 Sandy Creek (Nova York), població a l'estat de Nova York (EUA)
 Sandy Creek (Carolina del Nord), població a l'estat de Carolina del Nord (EUA)
 Sandy Hollow-Escondidas, concentració de població designada pel cens a l'estat de Texas (EUA)
 Sandy Hook, població a l'estat de Kentucky (EUA)
 Sandy Level, concentració de població designada pel cens a l'estat de Virgínia (EUA)
 Sandy Ridge, concentració de població designada pel cens a l'estat de Pennsilvània (EUA)
 Sandy Springs, població a l'estat de Geòrgia (EUA)
 Sandy Valley, concentració de població designada pel cens a l'estat de Nevada (EUA)
 Ashton-Sandy Spring, concentració de població designada pel cens a l'estat de Maryland (EUA)
 Big Sandy (Tennessee), població a l'estat de Tennessee (EUA)
 Big Sandy (Texas), població a l'estat de Texas (EUA)
 Big Sandy (Montana), població a l'estat de Montana (EUA)
 Biografies:
 Marco Antonio Sandy (Cochabamba, 1971), futbolista bolivià que jugava de defensa central
 Sandy Casar (Mantes-la-Jolie, 1979), ciclista francès professional des del 2000
 Sandy Dennis (Hastings, Nebraska, 1937 - Westport, Connecticut, 1992), actriu estatunidenca
 Sandy Leah Lima (Campinas, 1983), cantant brasilera sota el nom artístic Sandy.